Dit is een lijst van planetoïden 111701-111800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111701 - || 2002 CE20 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111702 - || 2002 CE22 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111703 - || 2002 CZ22 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111704 - || 2002 CQ24 || 6 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111705 - || 2002 CM25 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111706 - || 2002 CH26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111707 - || 2002 CL26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111708 - || 2002 CP26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111709 - || 2002 CV26 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111710 - || 2002 CP27 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111711 - || 2002 CT27 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111712 - || 2002 CV29 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111713 - || 2002 CX33 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111714 - || 2002 CM34 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111715 - || 2002 CO34 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111716 - || 2002 CG35 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111717 - || 2002 CE36 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111718 - || 2002 CJ38 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111719 - || 2002 CR38 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111720 - || 2002 CU41 || 7 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111721 - || 2002 CN42 || 7 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111722 - || 2002 CF43 || 12 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111723 - || 2002 CV45 || 8 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111724 - || 2002 CC48 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111725 - || 2002 CE50 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111726 - || 2002 CH50 || 11 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111727 - || 2002 CR50 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111728 - || 2002 CZ51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111729 - || 2002 CX52 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111730 - || 2002 CR56 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111731 - || 2002 CY57 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111732 - || 2002 CW60 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111733 - || 2002 CB61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111734 - || 2002 CB65 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111735 - || 2002 CT74 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111736 - || 2002 CH76 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111737 - || 2002 CN77 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111738 - || 2002 CY78 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111739 - || 2002 CB84 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111740 - || 2002 CD85 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111741 - || 2002 CL85 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111742 - || 2002 CR86 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111743 - || 2002 CA94 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111744 - || 2002 CY99 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111745 - || 2002 CA103 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111746 - || 2002 CE107 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111747 - || 2002 CZ108 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111748 - || 2002 CE112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111749 - || 2002 CK113 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111750 - || 2002 CR113 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111751 - || 2002 CU114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111752 - || 2002 CO115 || 8 februari 2002 || Needville || Needville
|-
| 111753 - || 2002 CE116 || 13 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111754 - || 2002 CJ119 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111755 - || 2002 CK119 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111756 - || 2002 CE121 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111757 - || 2002 CX121 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111758 - || 2002 CR125 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111759 - || 2002 CK126 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111760 - || 2002 CT127 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111761 - || 2002 CZ130 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111762 - || 2002 CL131 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111763 - || 2002 CR132 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111764 - || 2002 CO134 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111765 - || 2002 CF136 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111766 - || 2002 CO139 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111767 - || 2002 CB140 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111768 - || 2002 CY144 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111769 - || 2002 CQ152 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111770 - || 2002 CY152 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111771 - || 2002 CZ152 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111772 - || 2002 CB153 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111773 - || 2002 CX153 || 9 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111774 - || 2002 CK159 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111775 - || 2002 CD161 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111776 - || 2002 CX164 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111777 - || 2002 CG166 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111778 - || 2002 CR166 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111779 - || 2002 CD168 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111780 - || 2002 CR174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111781 - || 2002 CF175 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111782 - || 2002 CK176 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111783 - || 2002 CJ181 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111784 - || 2002 CO186 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111785 - || 2002 CQ186 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111786 - || 2002 CZ213 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111787 - || 2002 CM216 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111788 - || 2002 CR235 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111789 - || 2002 CQ236 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111790 - || 2002 CQ238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111791 - || 2002 CJ239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111792 - || 2002 CR239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111793 - || 2002 CG240 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111794 - || 2002 CK240 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111795 - || 2002 CX240 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111796 - || 2002 CS241 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111797 - || 2002 CK242 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111798 - || 2002 CW242 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111799 - || 2002 CB244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111800 - || 2002 CT244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten